Janesville (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa.
 Janesville (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota.